Константи́н Вячесла́вович Воронцо́в (род. 1 апреля 1971 года) — российский учёный-, доктор физико-математических наук (2010), профессор кафедры интеллектуальных систем ФУПМ МФТИ, профессор РАН (2016).

Биография 
Родился в 1971 году.

Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «инженер-математик» (1994) и аспирантуру ВЦ РАН (1997). В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию «Локальные базисы в алгебраическом подходе к проблеме распознавания».

 1993—1997 инженер-программист Информационно-консультативного токсикологического центра Минздрава РФ (ИКТЦ МЗ РФ).
 1997—2001 эксперт Московской межбанковской валютной биржи.
 с 2001 г. по настоящее время: научный сотрудник, старший научный сотрудник ВЦ РАН; с 2015 г. ВЦ входит в состав ФИЦ ИУ РАН — Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» на основе ИПИ РАН.
 с 2001 г. по настоящее время: заместитель научного директора компании Форексис.
 с 2004 по настоящее время: доцент, заместитель заведующего (до 2013), профессор (с 2013) кафедры «Интеллектуальные системы» факультета управления и прикладной математики (ФУПМ) МФТИ.
 с 2007 доцент кафедры математических методов прогнозирования факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ.
 с 2011 профессор Высшей школы экономики (ВШЭ).

Доктор физико-математических наук. Тема докторской диссертации: «Комбинаторная теория надёжности обучения по прецедентам», специальность 05.13.17 «теоретические основы информатики», защищена в ВЦ РАН (2010).

Библиография 
Основные публикации:
 Рудаков К. В., Воронцов К. В. О методах оптимизации и монотонной коррекции в алгебраическом подходе к проблеме распознавания // Докл. РАН, 367:3 (1999), 314—317 mathscinet zmath; 
 Воронцов К. В. Комбинаторный подход к оценке качества обучаемых алгоритмов // Математические вопросы кибернетики, 13, ред. О. Б. Лупанов, Физматлит, М., 2004, 5-36 mathscinet; 
 Воронцов К. В. Комбинаторные оценки качества обучения по прецедентам // Докл. РАН, 394:2 (2004), 175—178 mathscinet zmath; 
 Воронцов К. В., Каневский Д. Ю. Коэволюционный метод обучения алгоритмических композиций // Таврический вестник информатики и математики, 2005, № 2, 51-66 zmath; 
 Воронцов К. В. Комбинаторная вероятность и точность оценок обобщающей способности // Pattern Recognition and Image Analysis, 2008;

Награды и звания 
В 2016 году получил почётное учёное звание профессора РАН.

Награждён медалью РАН с премией для молодых учёных за победу в конкурсе, посвящённом 275-летию Российской академии наук, за совместную работу с Е. В. Нарыжным «Экспертные и алгебраические методы построения систем искусственного интеллекта» (1999).

Является членом Совета по науке и технике при Комитете Госдумы по науке и наукоёмким технологиям.

Источники 
 О нём // МФТИ
 http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Участник:Vokov/CV
 Статьи на Math-Net.Ru

Доктора физико-математических наук
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели факультета управления и прикладной математики МФТИ
Сотрудники ВЦ РАН
Преподаватели факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ
Профессора РАН
Математики России